Il singolare  dello  SAP Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Fernando Verdasco, che ha raggiunto la finale ma è stato sconfitto da Milos Raonic per 7-66, 7-65.

Teste di serie 

 Fernando Verdasco (finale)
 Gaël Monfils (semifinale, ritirato)
 Sam Querrey (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)

  Denis Istomin (quarti di finale)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Kei Nishikori (secondo turno)

Qualificati 

  Robert Farah (primo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)

  Jesse Levine (primo turno)
  Roman Borvanov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2011
ATP World Tour 2011